Дух времени:
 Дух времени — интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция, определяющая и стандартизирующая стиль мышления определенной эпохи.
 Дух времени — документальный фильм американского режиссёра Питера Джозефа
 Дух времени: Приложение — документальный фильм Питера Джозефа, продолжение Духа времени. 
 Дух времени: Следующий шаг — третий фильм Питера Джозефа в серии документальных фильмов «Дух времени».
 Дух времени — неполитическое объединение, представленное общественным движением и интернет-сообществом.

См. также 
 Zeitgeist